Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma non ha partecipato a causa di un infortunio.

Jo-Wilfried Tsonga ha sconfitto in finale Roger Federer per 7-5, 7-63.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (terzo turno)
  Roger Federer (finale)
  Stanislas Wawrinka (terzo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  David Ferrer (quarti di finale) 
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Andy Murray(quarti di finale)
  Kei Nishikori (ritirato)

  John Isner (primo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (campione)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)
  Marin Čilić (terzo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Tommy Robredo (terzo turno)

Wildcard 

  Nick Kyrgios (secondo turno) 
  Frank Dancevic (primo turno)

  Jack Sock (secondo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)

Qualificati 

  Thanasi Kokkinakis (primo turno)
  Michael Russell (secondo turno)
  Bernard Tomić (primo turno)
  Tobias Kamke (primo turno)

 Brayden Schnur (primo turno)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Tim Smyczek (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2014
ATP World Tour 2014